Marilia (geslacht), een biologisch geslacht van insecten
Marília (doorverwijspagina)